Lugol peut désigner :
 Jean Lugol (1788-1851), médecin français ;
 le lugol, solution antiseptique qu'il a créée.
 Georges Lugol (1864-1950), homme politique français
  sur laquelle a été construit le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre